Powayen ist der deutsche Name mehrerer kleiner ostpreußischer Orte, die heute in Russland liegen:
 (Adlig) Powayen, Kreis Fischhausen/Samland: Tscherepanowo (Kaliningrad, Swetly), Siedlung im Stadtkreis Swetly, Oblast Kaliningrad
 Bahnhof Powayen, Kreis Fischhausen/Samland: Schipowka (Kaliningrad), Siedlung im Stadtkreis Swetly, Oblast Kaliningrad
 (Groß) Powayen, Kreis Fischhausen/Samland: Blisnezowo, untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad
 Klein Powayen, Kreis Fischhausen/Samland: Isobilnoje, untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad
 Powayen, Kreis Friedland/Bartenstein: untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad